Nuthall ist der Familienname folgender Personen:
 Betty Nuthall (1911–1983), britischer Tennisspieler
 Graham Nuthall (1935–2004), neuseeländischer Pädagoge und empirischer Lernforscher
 Thomas Nuthall († 1775), britischer Politiker

Nuthall steht für
 Nuthall Temple, Villa in Nottinghamshire

Siehe auch: Nuttall